La temporada 2018 de la Copa Mundial de Turismos fue la primera edición de dicho campeonato. Promovido por Eurosport Events y aprobado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), como la clase más alta de competición para turismos. La Copa Mundial de Turismos 2018 (WTCR) tomó el relevo del Campeonato Mundial de Turismos y adoptó los reglamentos técnicos de TCR. Comenzó en abril en el Circuito Internacional Moulay El Hassan (Marruecos) y finalizó en noviembre en el Circuito da Guia (Macao).

Equipos y pilotos

Calendario 
El calendario de la temporada inaugural fue presentado en diciembre de 2017. Originalmente, la sexta fecha se disputaría en Argentina.

 Fuente: fiawtcr.com

Resultados

Puntuaciones

Clasificaciones

Campeonato de Pilotos

Campeonato de Equipos

Referencias

Enlaces externos